Cerastinostoma ostiorum är en tvåvingeart som först beskrevs av Haliday in Curtis 1832.  Cerastinostoma ostiorum ingår i släktet Cerastinostoma, och familjen kolvflugor. Arten har ej påträffats i Sverige.

Källor 

Kolvflugor
ostiorum